Эль-Кубо-де-Дон-Санчо ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Витигудино.  Занимает площадь 91,14 км². Население — 501 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 66 км.

Покровителем города считается нуэстра сеньора де ла о.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Саламанки